Il singolare del torneo di tennis FSP Gold River Women's Challenger 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Maria Sanchez che ha battuto in finale Jessica Pegula 4–6, 6–3, 6–1.

Teste di serie

 Elena Bovina (quarti di finale)
 Ashley Weinhold (quarti di finale)
 Marie-Ève Pelletier (primo turno)
 Maria Sanchez (Campionessa)

  Jessica Pegula (finale)
  Adriana Pérez (primo turno)
  Valerija Solov'ëva (semifinali)
  Gabriela Paz (Secondo turno, ritiro)

Tabellone

Finali

Top half

Bottom half

Collegamenti esterni 

FSP Gold River Women's Challenger 2012